Трофей чемпионов по хоккею на траве среди мужчин 1998 () — 20-й розыгрыш Трофея чемпионов по хоккею на траве среди мужских сборных команд. Турнир прошёл с 31 октября по 8 ноября 1998 года на стадионе «National Hockey Stadium» в городе Лахор (Пакистан).

Победителями Трофея чемпионов (в 4-й раз в своей истории) стала сборная Нидерландов, победившая в финале сборную Пакистана со счётом 3:1. Бронзовым призёром чемпионата стала сборная Австралии, обыгравшая в матче за 3-е место сборную Южной Кореи со счётом 8:7 по послематчевым пенальти (основное время матча закончилось со счётом 1:1).

Квалификация 
Команды, квалифицированные для участия на турнире Международной федерацией (ФИХ):

  — сборная страны, где проводится турнир
  — 1-е место на чемпионате мира 1998 и Олимпийских играх 1996
  — 2-е место на чемпионате мира 1998 и Олимпийских играх 1996
  — 1-е место на Трофее чемпионов 1997, 3-е место на чемпионате мира 1998
  — 4-е место на чемпионате мира 1998, 3-е место на Олимпийских играх 1996
  —

Результаты игр

Первый раунд (игры в группе) 

 Проходят в финал
 Проходят в матч за 3-4 место
 Проходят в матч за 5-6 место

Классификация

Матч за 5-е и 6-е места

Матч за 3-е и 4-е места

Финал

Статистика

Итоговая таблица

Награды

Примечания

Ссылки 
 Страница Трофея чемпионов среди мужчин 1998 на официальном сайте FIH
 Страница Трофея чемпионов среди мужчин 1998 на сайте todor66.com

1998
Октябрь 1998 года
Ноябрь 1998 года
1998 год в Пакистане
Международные соревнования по хоккею на траве в Пакистане
Международные спортивные соревнования в Лахоре